Die Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2007 (offiziell: World Women’s Curling Championship 2007) war die 29. Austragung der Welttitelkämpfe im Curling der Damen. Das Turnier wurde vom 17. bis 25. März des Jahres in der japanischen Stadt Aomori, Präfektur Aomori, im Aomori Prefectural Skating Rink ausgetragen.

Die Curling-Weltmeisterschaft der Damen feierte 2007, nachdem die bisherigen Turniere in Europa oder Nordamerika stattfanden, in Asien. Das tschechische Team gab sein Debüt bei einer Damen-WM. Zum vierzehnten Mal hieß der Weltmeister Kanada. Im Finale unterlagen ihnen die Däninnen mit 4:8. Mit der Bronzemedaille gewannen die Schottinnen nach der Goldmedaille 2002 wieder eine WM-Medaille.

Gespielt wurde ein Rundenturnier (Round Robin), was bedeutet, dass Jeder gegen jeden antritt.

Teilnehmende Nationen

Tabelle der Round Robin

Ergebnisse der Round Robin

Runde 1 
 17. März 2007 10:00 Uhr

Runde 2 
 17. März 2007 15:00 Uhr

Runde 3 
 17. März 2007 20:00 Uhr

Runde 4 
 18. März 2007 10:00 Uhr

Runde 5 
 18. März 2007 15:00 Uhr

Runde 6 
 18. März 2007 20:00 Uhr

Runde 7 
 19. März 2007 10:00 Uhr

Runde 8 
 19. März 2007 15:00 Uhr

Runde 9 
 19. März 2007 20:00 Uhr

Runde 10 
 20. März 2007 10:00 Uhr

Runde 11 
 20. März 2007 15:00 Uhr

Runde 12 
 20. März 2007 20:00 Uhr

Runde 13 
 21. März 2007 10:00 Uhr

Runde 14 
 21. März 2007 15:00 Uhr

Runde 15 
 21. März 2007 20:00 Uhr

Runde 16 
 22. März 2007 10:00 Uhr

Runde 17 
 22. März 2007 15:00 Uhr

Play-off 
Die vier Erstplatzierten des Round Robin traten im Page-Playoff-System gegeneinander an. Zuerst spielte der Erste gegen den Zweiten. Der Sieger zog in das Endspiel ein. Danach kam es zur Begegnung Dritter gegen Vierter. Der Sieger kam in das Spiel um Bronze gegen den Verlierer des Spiels Erster gegen Zweiter um den verbleibenden Endspielplatz.

Turnierbaum

Erster gegen Zweiter 
 24. März 2007 15:00 Uhr

 Statistik

Dritter gegen Vierter 
 23. März 2007 20:00 Uhr

 Statistik

Halbfinale 
 24. März 2007 20:00 Uhr

 Statistik

Finale 
 25. März 2007 14:00 Uhr

 Statistik

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisdatenbank der World Curling Federation (englisch)

Damen
Damen
Sportveranstaltung in der Präfektur Aomori
Curling-Wettbewerb der Damen
Sport (Aomori)
Curling (Japan)